Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Geneva Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o první obnovený ročník turnaje na okruhu ATP Tour od roku 1991.

Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený kolumbijský pár Juan Sebastián Cabal a Robert Farah, který ve finále zdolal jihoafricko-tchajwanskou dvojici Raven Klaasen a Lu Jan-sun výsledkem 7–5, 4–6 a [10–7]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a každý z nich vybojoval čtvrtý titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení párů 
  Robert Lindstedt /  Jürgen Melzer (1. kolo)
  '''Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (vítězové)
  Andre Begemann /  Julian Knowle (1. kolo)
  Treat Conrad Huey /  Scott Lipsky ''(semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Geneva Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2015
ATP World Tour 2015